Le Républicain peut désigner plusieurs journaux :
 Le Républicain, journal français publié de 1792 à 1800 ;
 Le Républicain, journal malien publié à partir de 1992 ;
 Le Républicain, journal haïtien ;
 Le Républicain, journal ivoirien ;
 Le Républicain, journal régional français d'Aquitaine ;
 Le Républicain, journal régional français de l'Essonne ;
 Le Républicain lorrain, journal régional français de Lorraine.